Alastair Gordon (1920–2002) – brytyjski arystokrata, markiz Aberdeen i Temair
 Alastair Gordon (ur. 1973) – brytyjski arystokrata, hrabia Aboyne
 Alastair Gordon (ur. 1976) – australijski wioślarz